Rhoades ist der Familienname folgender Personen: 

 Billy E. Rhoades (1928–2021), US-amerikanischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Jason Rhoades (1965–2006), US-amerikanischer Künstler
 Katharine Rhoades (1885–1965), US-amerikanische Malerin, Dichterin, Illustratorin und Feministin
 Kevin Carl Rhoades (* 1957), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Kitty Rhoades (1951–2016), US-amerikanische Politikerin
 Lana Rhoades (* 1996), US-amerikanische Ex-Pornodarstellerin
 Marcus M. Rhoades (1903–1991), US-amerikanischer Genetiker
 Matt Rhoades (* 1975), US-amerikanischer politischer Funktionär

Siehe auch:

 Rhodes